Jimeno – nome proprio di persona spagnolo maschile
Jimeno I Garcés (? – 860) – co-reggente (844-851) e poi fu co-regnante del re di Pamplona
Jimeno II Garcés di Navarra (? – 931) – reggente (ma di fatto re) di Pamplona, della dinastia Jimena

Pagine correlate
Jimena